Acid-Test steht für:

 Acid-Tests, eine Partyreihe in den sechziger Jahren
 einen Test für Webbrowser, siehe Acid (Browsertests)
 Acid Test Ratio, siehe Liquiditätsgrad